Paraíba, deelstaat in Noordoost-Brazilië
 Paraíba, oude naam van de stad Joao Pessoa
 Paraíba (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Paraíba

Daarnaast kan het ook verwijzen naar:
 Paraíba do Sul (rivier), rivier in Zuidoost-Brazilië
 Vale do Paraíba, sociaal-economische regio in Zuidoost-Brazilië